Ву́лиця Ма́ршала Риба́лка — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Вулиця Маршала Рибалка — вулиця в місті Київ.
 Вулиця Маршала Рибалка — вулиця в місті Харків.
 Вулиця Маршала Рибалка — вулиця в місті Чернівці.

 Вулиця Маршала Рибалка — колишня назва вулиці Тараса Бульби-Боровця в місті Житомир.
 Вулиця Маршала Рибалка — колишня назва вулиці Дмитра Герасимчука у місті Звягель.
 Вулиця Маршала Рибалка — колишня назва вулиці Івана Виговського у місті Лебедин.
 Вулиця Маршала Рибалка — колишня назва вулиці Степана Бандери в місті Полонне.
 Вулиця Маршала Рибалка — колишня назва вулиці Новоміської Сотні у місті Суми.
 Вулиця Маршала Рибалка — колишня назва вулиці Степана Бандери в місті Хмельницький.
 

Вулиці, названі на честь людей